8-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 12 клубами в 1999 году. Чемпионом в 3-й раз подряд стало бишкекское ЦАГ-«Динамо», бишкекский СКА-ПВО также 3-й год кряду был серебряным призером, 3-е место разделили «Жаштык-Ак-Алтын» из Кара-Суу и «Полёт» из Бишкека.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

1999
Футбол в Азии в 1999 году
1999 год в Киргизии